Il nome può riferirsi a dei principi normanni della famiglia Altavilla.

Ruggero I di Sicilia, Gran Conte di Sicilia  (1031 circa – 1101)
Ruggero II di Sicilia, Re di Sicilia (1095-1154), 
Ruggero III di Sicilia, Duca di Puglia (1175-1193)